Патры может означать:

 Патры — город в Греции.
 Патры (дим) — община (дим) в Греции.